Weense Staatsopera (tot 1918: k.k. Hofoper)
 Semperoper (tot 1918: Königliche Hofoper)
 Staatsoper Unter den Linden (tot 1918: Königliche Hofoper)
 Bayerische Staatsoper (tot 1918: Königliche Hofoper)